Това е списък с епизоди на анимационния сериал Джони Тест, датите за България се отнасят за излъчването по Cartoon Network.

Сериалът до края на годината трябва да стигне до над 90 епизода, с края на пети сезон. В България скоро ще бъде излъчен четвърти, може би през март.

Списък с епизоди

Сезон 1: 2005 – 2006

Сезон 2: 2006 – 2007

Сезон 3: 2007 – 2008

Сезон 4: 2009 – 2011 

Джони Тест